Buzz kan syfta på:

 Da Buzz – svenskt popband.
 Buzz! – frågesportsspel till Playstation.
 Buzz marketing – "mun till mun"-marknadsföring.
 Buzz Lightyear, rymdjägare – seriefigur.
 Buzz cut – en frisyr där håret är mycket kort
 Last Buzz – svenskt skivmärke.
 Jeskola Buzz – musikprogram.
 Buzz (flygbolag) – tidigare flygbolag

Personer
 Edwin "Buzz" Aldrin (1930–), rymdfarare
 Roger "Buzz" Osborne, (1964–), även kallad King Buzzo, amerikansk musiker

Se även 
 Buss